Discodermia är ett släkte av svampdjur. Discodermia ingår i familjen Theonellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Horn- och kiselsvampar
Discodermia